De Rally van Duitsland 2014, formeel , was de 32e editie van de Rally van Duitsland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 528e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Trier.

Verslag 
Voor het tweede jaar in successie wist het dominante Volkswagen niet in hun thuisrally te winnen. Kampioenschapsleider Sébastien Ogier en zijn directe concurrent Jari-Matti Latvala dicteerden het tempo in de openingsfase, totdat Ogier op de slotproef van de eerste etappe een excursie maakte en daarmee ver terugviel in het klassement. Een herstart de volgende dag zag echter al een vroegtijdig einde, toen hij zijn Polo WRC voor de tweede keer crashte; dit keer met terminale schade aan het materiaal als gevolg. Met een ruime voorsprong in handen, wees Latvala erop dat de concentratie belangrijk zou zijn in het restant van de rally. Een inschattingsfout tijdens de openingsproef van de slotetappe zag hem echter van de weg raken en gedwongen opgeven; een bijna zekere overwinning en een kans om in de titelstrijd grond te pakken op Ogier daarmee verkeken. Het drama was hierna nog niet over, aangezien de toen kersverse klassementsleider Kris Meeke, die vrijwel de gehele rally het snelste was achter de Volkswagens, op de eerstvolgende proef een van zijn achterwielen afbrak en eveneens uit de rally lag. Met nog een tweetal proeven te gaan kwam Hyundai's Thierry Neuville opeens op de hoogste eretrede terecht. Neuville maakte echter geen fouten en schreef zijn eerste WK-rally op zijn naam, en die voor Hyundai. Het succes van het team werd compleet gemaakt door regerend winnaar Daniel Sordo, die met een tweede plaats zijn eerste punten behaalde van het seizoen. Andreas Mikkelsen bracht Volkswagen nog enigszins troost, door de M-Sport-rijders Elfyn Evans en Mikko Hirvonen enkele seconden voor te blijven en zodoende de laatste podiumplaats op te eisen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 * Na de crash van Sebastien Ogier in de eerste passage over deze proef, werd de totale lengte van deze proef gewijzigd van 11,08 km naar 9,37 km. Dit omwille van zware beschadigingen aan een vangrail, tussen de proef en de snelweg, door de crash. De organisatie achtte dit onveilig en schrapte de eerste 1,71 km van de proef Peterberg 2.

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 19,27 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Dui
Rally van Duitsland
Sportevenement in Trier